Појам Афонсо од Португалије може да се односи на:
 Афонсо I од Португалије, последњи гроф Португалије (1112—1139) и први краљ Португалије
 Афонсо II од Португалије, краљ Португалије
 Афонсо III од Португалије, је био краљ Португалије
 Афонсо IV од Португалије, је био краљ Португалије
 Афонсо V од Португалије, краљ Португалије
 Афонсо VI од Португалије, је био краљ Португалије
 Афонсо, принц Португалије
 Афонсо I, војвода од Брагансе
 Афонсо од Португалије (кардинал), португалски племић и кардинал